Guamal è un toponimo che può essere riferito a:

Guamal (Magdalena), comune colombiano del Dipartimento di Magdalena
Guamal (Meta), comune colombiano del Dipartimento di Meta